

Населені пункти та їхні частини

 Костшина — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Костшина — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Костшина — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Костшина — частина села Бежень у гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Костшина — частина села Подленже-Крулевські в гміні Кшепіце Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки